Wypadnięcie rączki – to sytuacja, w której podczas porodu po pęknięciu błon płodowych, rączka płodu znajduje się przed lub obok punktu prowadzącego w kanale rodnym. Może do tego dojść w porodach z położenia główkowego. Rozpoznania dokonuje się za pomocą badania wewnętrznego przez pochwę.

Wyróżnia się:
 niezupełne wypadnięcie rączki - podczas badania dłoń jest wyczuwalna obok główki płodu. W większości przypadków nie zaburza to przebiegu porodu
 zupełne wypadnięcie rączki -dłoń wyczulana jest przed główką. Jest to niebezpieczeństwo dla matki i płodu. Wypadnięta rączka z ramieniem obok główki powiększa obwód części przodującej i zaburza mechanizm porodu.

Czynniki ryzyka 
Do czynników sprzyjających  wypadnięciu rączki zalicza się:

 wielowodzie
 wąska miednica
 wielorodność
 niski wiek ciążowy
 mała masa płodu 
 nieustalona część przodująca

Niebezpieczeństwa 
 zahamowanie postępu porodu
 wypadnięcie pępowiny 
 pęknięcie macicy
 urazy kończyny górnej płodu

Przypisy 

Położnictwo